Indonesië
 Pituruh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pituruh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java